Kurt Klamroth ist der Name folgender Personen:

* Kurt Klamroth (Unternehmer) (1872–1947), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Kurt Klamroth (Jurist) (1904–1961), deutscher Jurist